Ježíš může označovat:
 Ježíš Kristus – ústřední postava křesťanství, Boží syn
 Historický Ježíš –  historická postava Ježíše Nazaretského
 Ježíš (jméno) – česká podoba hebrejského jména Ješua užívané pro Ježíše Krista
 Ježíš (film, 1979) – film
 Ježíš (film, 1999) – film
 Ježíš z Montrealu (1989) – film
 Ježíš Nazaretský (kniha) – kniha Benedikta XVI.

Související články 
 Jesus